Schlussabnahme steht für:
 Abnahme im Vertragsrecht, die körperliche Entgegennahme einer Kaufsache oder eines hergestellten Werks und Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß
 Bauabnahme im Bauordnungsrecht, die Überprüfung eines bezugsfertigen Bauwerks durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde auf seine Übereinstimmung mit den Bestimmungen in der Baugenehmigung